Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Cengkong (Purwasari), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java
 Cengkong (Parengan), een plaats in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java